Блеквенн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Блеквенн, Вильгельм (1906—1989) — немецкий военачальник, генерал-майор вермахта, командующий 1-й дивизией морской пехоты во время Второй мировой войны.
  (1895—1965) — американский военный врач и психиатр.